Shih-tsui-shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shizuishan (ort i Kina), Ningxia, 
 Dawukou (ort), Ningxia, 

Robotskapade Kinaförgreningar